HMS Minotaur je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Minotaur (1.) 
 HMS Minotaur (1863) 
 HMS Minotaur (1906) 
 HMS Minotaur (1943)

Minotaur